Евтерий (Eutherius) e военачалник на Източната Римска империя през края на 4 век.

През 392 г. той е magister equitum et peditum на Изтока per Praetorian prefecture Orientem.

Източници 

Византийски военачалници